Shemya Island ist die östlichste und größte der Semichi Islands, einer Untergruppe der Near Islands im äußersten Westen der Aleuten in Alaska. Shemya Island ist von Nizki Island im Westen durch die Shemya Pass mit den kleinen Inseln Hammerhead Island und Lotus Island getrennt und liegt etwa 1.900 km südwestlich von Anchorage. Die Landfläche der Insel beträgt 15,289 km². Gemäß der Volkszählung von 2000 lebten offiziell 27 Personen auf der Insel.

Geschichte 
Das russische Schiff Sankt Peter und Paul erlitt hier 1762 Schiffbruch, dabei überlebte der Großteil der Mannschaft.

Seit 1943 gibt es auf Shemya den Luftwaffenstützpunkt Eareckson Air Station, ursprünglich Shemya Army Air Base genannt, mit einer 3 km langen Landebahn. Hauptaufgaben der Luftwaffenbasis sind Radar, Überwachung, Wetterbeobachtung und das Auftanken von Flugzeugen.

Klimatabelle

Weblinks 

 
 Briefing about Shemya
 Shemya Island: Census 2000

Insel (Beringmeer)
Insel (Nordamerika)
Insel der Aleuten
Insel (Alaska)